Kazimierz Florek (1892-1963) – podpułkownik piechoty Wojska Polskiego
 Kazimierz Florek (1917-1996) – artysta malarz
 Kazimierz Florek – duchowny rzymskokatolicki